Le , appelé plus couramment  est un personnage de fiction créé par Akira Toriyama dans le manga Dragon Ball en 1984.

C'est le Kaio protecteur de la galaxie du Nord.

Biographie fictive

Présentation 

Maître Kaio vit sur une planète de quelques dizaines de mètres de diamètre mais à la pesanteur dix fois supérieure à celle de la Terre. Cette planète se trouve dans le royaume des morts au bout de la route du serpent, dont la longueur avoisine le million de kilomètres. 

Il est amateur de voitures de luxe et pense que l'humour est une qualité essentielle, même chez un combattant (c'est ainsi qu'il impose à ses disciples de le faire rire avant d'accepter de les entraîner). Lorsque Son Goku se sacrifie pour tuer Raditz, le Tout-Puissant obtient du roi Enma qu'il puisse garder son corps et ainsi s'entraîner auprès de maître Kaio. Après six mois passés sur la route du serpent, le héros arrive enfin à voir le maître et se trouve en face d'un gros bonhomme à la peau bleue, avec des antennes, des lunettes de soleil, et portant un costume traditionnel chinois de la dynastie Qing (on ne voit ses yeux à aucun moment de la série).

Il possède un don lui permettant de voir et de s'adresser à n'importe quelle personne de l'univers, où qu'elle se trouve. S'il le désire, il peut faire partager ce don à d'autres.

L'entraînement de Son Goku 
Auprès du maître, Son Goku améliore grandement sa technique de combat, en particulier sa vitesse de déplacement, ceci grâce aux exercices consistant à attraper le chimpanzé du maître (Bubbles) puis à frapper un criquet volant (Grégory, visible dans l'anime uniquement) avec un maillet, exercices rendus très difficiles par la forte gravité. 

Maître Kaio apprend surtout à Goku deux techniques de combat surpuissantes qui seront fondamentales dans la suite de la série : l'Aura de Kaio et le Genki Dama.

Après Namek 
À la fin de l'entraînement, Maître Kaio renvoie Son Goku sur Terre et suit le combat contre Nappa et Vegeta grâce à ses pouvoirs de perception. Plus tard, il révèle à Son Goku la position de la planète Namek et tente de le dissuader d'affronter Freezer, mais en vain. Il entraîne aussi Piccolo, Ten Shin Han, Yamcha et Chaozu.

Dans la suite de la série, il garde toujours un lien privilégié avec Son Goku, le prévenant de diverses menaces dans les animes et OAV (Broly, Cooler, Bojack…). Lorsque celui-ci amène Cell sur sa planète pour sauver la Terre, le maître est tué (ainsi que Son Goku, Bubbles et Grégory), mais cela ne fait pas une grande différence car il est déjà au royaume des morts.

Il entretient une rivalité farouche avec le Kaio de l'Ouest qui atteint son paroxysme dans l'anime lors de la finale du Tenkaichi Budokai du royaume des morts entre Son Goku et Paikûhan.

Maître Kaio sera toujours de bon conseil dans la suite de la série même si on le voit moins dans la saga Boo ainsi que dans Dragon Ball GT. Il joue tout de même un rôle clé en permettant à Vegeta à s'adresser à la Terre entière pour que ses habitants coopèrent à former le Genki Dama qui viendra à bout de Boo.

Description

Techniques 

 Aura de Kaio
 Télépathie
 Genki Dama

Œuvres où le personnage apparaît

Manga 

 1984 : Dragon Ball

Séries 

 1989 : Dragon Ball Z
 1996 : Dragon Ball GT
 2009 : Dragon Ball Z Kai
 2015 : Dragon Ball Super

Films 

 1990 : Dragon Ball Z : Le Combat fratricide
 1991 : Dragon Ball Z : La Menace de Namek
 1992 : Dragon Ball Z : Cent mille guerriers de métal
 1993 : Dragon Ball Z : Broly le super guerrier
 1993 : Dragon Ball Z : Les Mercenaires de l'espace
 1995 : Dragon Ball Z : Fusions
 2008 : Dragon Ball : Salut ! Son Gokû et ses amis sont de retour !!
 2013 : Dragon Ball Z: Battle of Gods

Voir aussi

Articles connexes 

 Kaio
 Personnages de Dragon Ball

Divinité de Dragon Ball
Télépathe de fiction
Personnage de fiction créé en 1989